Une « file » désigne une suite continue d'individus, d'animaux ou de véhicules : par exemple une file indienne ou une file de véhicules. Une « file » peut alors éventuellement désigner un quasi-embouteillage.
 « file » désigne en anglais un fichier; par extension :
 'file' est une commande UNIX servant à déterminer le type d'un fichier.
 une file désigne une structure de données simple utilisée en programmation, où les éléments sont ordonnés les uns après les autres, comme les caractères dans un fichier.
 Un file (terme d'irlandais moderne) était un membre de l'ancienne corporation des poètes irlandais

da:Fil
sk:Archív